Wiktor Kuzniecow (ur. 1933) – rosyjski żużlowiec reprezentujący ZSRR
 Wiktor Kuzniecow (ur. 1949) – rosyjski żużlowiec reprezentujący ZSRR
 Wiktor Kuzniecow (ur. 1949) – ukraiński piłkarz reprezentujący ZSRR, trener piłkarski
 Wiktor Kuzniecow (ur. 1961) – rosyjski pływak reprezentujący ZSRR
 Wiktor Kuzniecow (ur. 1983) – rosyjski piłkarz
 Wiktor Kuzniecow (ur. 1986) – ukraiński lekkoatleta, skoczek w dal i trójskoczek
 Wiktor Kuzniecow (ur. 1986) – rosyjski szachista